

Крайно класиране

Победители 
 Милан:       
Шампиони на Италия за седми път, печелят правото да играят в КЕШ

 Ювентус: 
Носител на Копа Италия

 ФК Торино и Триестина: 
Изпадат в Серия Б

Голмайстори 

Първенство на Италия по сезон